Damernas distans vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes onsdagen den 11 mars 2015 med start klockan 18:15 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 15 kilometer.

Detta var damernas tredje individuella tävling i mästerskapet och vanns av Jekaterina Jurlova.

Tidigare världsmästare i distans

Resultat 
Totalt 101 tävlande deltog i tävlingen. Fyra anmälda åkare kom inte till start.

DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål

Referenser

Se även 
 Distans

Världsmästerskapen i skidskytte 2015